Том Купер (*1970) — австрійський письменник, аналітик, журналіст-розслідувач та ілюстратор, що спеціалізується на військовій авіації.
 Том Купер (1904—1940) — британський футболіст.